Michael Hjälm, švedski hokejist, * 23. marec 1963, Stockholm, Švedska.

Hjälm je v švedski ligi igral za klube KB 65, MoDo Hockey, IF Björklöven in Rögle BK. Svoj edini naslov švedskega državnega prvaka je osvojil v sezoni 1986/87 s klubom IF Björklöven.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil obakrat bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere 

|-
| KB 65
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 22
| 17
| 17
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 81/82
|
| 27
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 13
| 24
| 37
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 5
| 0
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 17
| 26
| 43
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 27
| 5
| 8
| 13
|
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 14
| 23
| 37
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 9
| 13
| 22
|
| 14
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 87/88
|
| 38
| 13
| 19
| 32
|
| 18
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 10
| 19
| 29
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 89/90
|
| 18
| 9
| 13
| 22
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 17
| 7
| 12
| 19
|
| 10
|
| 7
| 1
| 8
| 9
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 13
| 24
| 37
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 29
| 21
| 22
| 43
|
| 20
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 13
| 13
| 26
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 12
| 16
| 28
|
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 17
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
| 11
| 9
| 8
| 17
|
| 10
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 13
| 5
| 7
| 12
|
| 8
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 598
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | 293
| bgcolor="#7FFF00" | 506
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 310
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti KB 65
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Rögle BK